Nkutu ist:

 Nkutu (Sprache), eine Bantusprache
 ein Name des Kasai, siehe Kasai (Fluss)